Svenska mästerskapet i ishockey 1928 vanns av IK Göta. I finalen besegrades Södertälje SK med 4–3.

Matchträd

Matcher
Kvalomgång
27 februari 1928: Djurgårdens IF–Karlbergs BK 5–0

Semifinaler
29 februari 1928: IK Göta–Djurgårdens IF 6–2
29 februari 1928: Södertälje SK–Hammarby IF 6–2

Final
2 mars 1928: IK Göta–Södertälje SK 4–3

Se även
 Elitserien i ishockey 1927/1928
 Klass I i ishockey 1927/1928

Källor

Fotnoter

1928 i Sverige
Ishockeysäsongen 1927/1928
1928